Зу́ева — женская форма русской фамилии , а также название населённых пунктов в России.

 Известные носители 
 Зуева, Александра Игоревна (род. 1994) — российская синхронистка.
 
 
 Зуева, Валентина Афанасьевна (1922—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Зуева, Зинаида Васильевна (1928—2014) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 
 Зуева, Мария Матвеевна (1919—1993) — Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета РСФСР.
 Зуева, Наталья Владимировна (род. 1988) — российская гимнастка.
 Зуева, Татьяна Михайловна (1905—1969) — советский государственный и политический деятель.
 Зуева-Измайлова, Анна Сергеевна (род. 1949) — советский и российский литературовед.

Населённые пункты 
 Зуева — деревня в Качугском районе Иркутской области.
 Зуева — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Зуева — деревня в Слободо-Туринском районе Свердловской области.